Cet article recense les villes et cantons suisses homonymes. Il s'agit de localités de Suisse homonymes du canton dont elles sont le chef-lieu. Sont pris en compte les homonymies dans la langue officielle du lieu. Celle-ci est conservée dans l'appellation francophone. Les cantons sont désignés par leur nom officiel. La liste respecte l'ordre alphabétique des noms de chef-lieu.

Avec une population de , la localité d'Appenzell est le seul village qui remplisse les critères de la liste.

Notes et références 

Liste en rapport avec la Suisse